Ю может означать:

 Ю — буква в кириллических алфавитах, 32-я буква русского алфавита.
 Ю — знак японской каны, используемый для записи одной моры.
 Ю — понятие китайской философии, обозначающее бытие, наличие, присутствие; пара к понятию У.

Фамилия 
Французская ()
  (1751—1823) — французский художник-маринист.
 Ю, Жорж (1858—1948) — французский композитор, автор нескольких опер.
  (1840—1917) — французский ботаник.
 Ю, Робер (род. 1946) — французский политический деятель.
  (1846—1895) — французский писатель, автор приключенческих романов.
  (1830—1880) — французский художник.

Китайские
 Ю — китайская фамилия 于 , занимающая 38-е место по распространённости в КНР:
 Ю, Ронни (род. 1950) — китайский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Ю — южнокитайская фамилия 尤 :
 Ю Тай — амбань (представитель императорской власти) Тибета во время английской интервенции в 1903 году.
 Ю Тайцзун (尤太忠) — секретарь КПК Внутренней Монголии в 1971—1978 годах.

Корейская
 Ю (Лю) — корейская фамилия 유 :
 Ю, Аарон (род. 1979) — американский актёр.
 Ю Ён Чхоль (род. 1970) — южнокорейский серийный убийца.
 Ю, Жанна (род. 1978) — пианистка южнокорейского происхождения, живущая в Германии.
 Ю Ин На (род. 1982) — южнокорейская актриса и радиоведущая.

Топоним 
 
 Ю — река, протекающая по территории Республики Коми, приток Вычегды.

Другое 
 «Ю» — российский развлекательный телеканал.
 «Ю» — пьеса Ольги Мухиной, 1996.
 «Ю» — песня группы «Танцы минус», 2002.

См. также 

 Ю. — сокращённое «юг» или «южный»
  / Хюэ
 JU
 .yu